Катчер — фамилия:
  (1860—1903) — венгерская писательница.
 Катчер, Леопольд (1853—1939) — австрийский журналист, писатель и пацифист;